Úrvalsdeild (Isländisch für Auswahlliga) steht für:
 Úrvalsdeild (Fußball), Sponsorenname: Pepsideild, die höchste Spielklasse im isländischen Fußball der Männer
 Úrvalsdeild kvenna (Fußball), Sponsorenname: Pepsideild kvenna, die höchste Spielklasse im isländischen Fußball der Frauen
 Úrvalsdeild (Basketball), die höchste Spielklasse im isländischen Basketball der Männer
 Úrvalsdeild kvenna (Basketball), die höchste Spielklasse im isländischen Basketball der Frauen
 Úrvalsdeild (Handball), die höchste Spielklasse im isländischen Handball der Männer
 Úrvalsdeild kvenna (Handball), die höchste Spielklasse im isländischen Handball der Frauen